Miejscowości w USA:
 Baltic – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Baltic – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
 Baltic – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
Inne
 Baltic – polska wódka
 Baltic Arena – stadion piłkarski w Gdańsku, budowanego dla potrzeb Euro 2012